102 км (102-й кіломе́тр; Сто дру́гий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

102 км — зупинний пункт Південної залізниці у Сумській області
 102 км — зупинний пункт Південної залізниці у Харківській області
 102 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці у Кривому Розі